Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 27-én rendezték a Nakiska síközpontban. Az aranyérmet az olasz Alberto Tomba nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1988. évi téli olimpiai játékokon